Péage est un nom commun ou un nom propre qui peut référer à :

Nom commun 
 Péage, droit de passage versé en espèces ou en nature.
 Péage de lecture numérique, droit d'accès à tout ou partie d'un site internet.
 Péage aérien, ou péage divin, concept du christianisme orthodoxe.

Toponyme 
 Péage-de-Roussillon, commune française du département de l'Isère en région Rhône-Alpes.
 Bourg-de-Péage, commune française du département de la Drôme en région Rhône-Alpes.
 Le Péage, hameau de la commune française de Serazereux, dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.